Villa Romana ist der Name folgender Villen:
 Villa Romana, ein Palazzo in Florenz
 Villa Romana del Casale, eine ehemalige antike Villa in Piazza Armerina, Sizilien
 Villa Romana di Patti, eine ehemalige antike Villa in Patti, Sizilien
 Villa Romana (Russi), eine ehemalige antike Villa in Russi, Emilia-Romagna
 Villa Romana di San Biagio, eine ehemalige antike Villa in Terme Vigliatore, Sizilien
 Villa Romana del Tellaro, eine ehemalige antike Villa in der Nähe von  Noto, Sizilien
 Villa Romana (Veldenz), ehemaliges Pfarrhaus in Veldenz
 Villa Romana in Dresden, siehe Villa Tolkewitzer Straße 57